Schalung steht für:

 einen Baubehelf zur Herstellung von Betonbauteilen, siehe Schalung (Beton)
 eine Wand- oder Dachverkleidung aus Holz, siehe Schalung (Verkleidung)

Siehe auch: